Houwer ist der Familienname folgender Personen:

 Annick De Houwer (* 1958), belgische Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Nicole Houwer (* 1961), deutsche Drehbuchautorin
 Rob Houwer (* 1937), niederländischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor